

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Contea di Gosper – contea dello Stato del Nebraska

Persone 
 Kevan Gosper – ex velocista australiano
 Bill Gosper – matematico statunitense ideatore della omonima formula e della omonima curva